
Оча́ково — многозначный термин:

Москва 
 Очаково — село, в 1960 году включённое в состав Москвы.
 Очаково-Матвеевское — район в Западном административном округе Москвы.
 Очаково — промзона № 37, расположенная в этом районе, разделённая на 2 части: № 37ю «Южное Очаково» и № 37с «Северное Очаково».
 Очаково-1 — железнодорожная станция, расположенная в этом районе.
 Очаково-2 — грузовая железнодорожная станция (парк станции Очаково-1), ликвидированная в 2006 году.
 Очаково-3 — грузовая железнодорожная станция (парк станции Очаково-1), расположенная в промзоне.
 «Очаково» — проектное название пусковой станции Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Очаково — электроподстанция № 214 Мосэнерго, напряжение 500/220/110/20 КВ, входящая в состав Московского энергетического кольца.
 Очаково — таксомоторная компания, до 2016 года работавшая как пассажирское автотранспортное предприятие.
 Очаково — пивоваренная компания, крупнейший в России производитель кваса и пива.
 Очаково — кинокомпания.
 Очаково — двухзальный кинотеатр, располагавшийся на первом этаже дома номер 5 по улице Наташи Ковшовой, закрытый в 1984 году.
 Очаково — жилой комплекс на улице Наташи Ковшовой.

Прочее 
 Очаково — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Очаково — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Очаково — село Рузского уезда Московской губернии.

См. также 
 Очаков (значения)
 Очаковка
 Очаковская улица